монастыри
 Тихонова Успенская пустынь — монастырь в селе Льва Толстого Калужской области.
 Тихонова Карачевская пустынь — монастырь в селе Бережок Брянской области.

 иное
 Тихонова пустынь — посёлок в Калужской области.
 Тихонова пустынь — узловая железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги.